Compactae bezeichnet

 Russula subgen. Compactae, eine Untergattung der Täublinge
 Russula sect. Compactae, eine Sektion dieser Untergattung